A Végső csere (Cowboys & Indians) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának huszadik epizódja, összességében pedig a hetvenhetedik.

Az epizód kezdetén Michael és Lincoln futásnak erednek, amikor a rendőrök kiszúrják őket a hotelben, viszont a konyhán csapdába kerülnek. Ekkor Michael felhívja Mahone-t és közli vele, hogy a Scylla nincs meg, és segítségre van szükségük, hogy kijussanak a hotelból. Self átveszi a telefont és azt mondja, hogy az épület másik felébe kell átmenniük, ahol az egyik nagy rakodóajtónál csak egy őr van, onnan már ki tudnak jutni. Az egyetlen esélyük, ha valahogy fel tudnak jutni a tetőre. Michael elmondja Mahone-nak, hol tartja Sara fogva Christinát, és megkéri, hogy tudja meg, hol van a Scylla. Ekkor Linc átveszi a telefont és közli Mahone-nal, hogy bármit csinálhat Christinával, hogy együttműködjön. 

Közben Krantz tábornok ideges. Zsebes önként felajánlja, hogy odamegy a hotelba és megöli a testvéreket, mielőtt beszélni tudnának a hatóságoknak. Ezt a Tábornok nem nagyon hiszi el, de Zsebes azt feleli, hogy ne becsüljék le őt. Krantz mégsem egyezik bele, és Ralph-ot küldi a hotelhez. A hotelben Michael elvesz egy minden szobához használható beléptető kártyát, ám megjelennek a rendőrök, vezetőjükkel, Hutchinson kapitánnyal, de nekik sikerül elmenekülniük a lépcsőházon keresztül. A kapitány a hotel vezetőjével lezáratja a hotel összes ajtaját. Michael és Linc a lépcsőházon keresztül felmegy a legfelső emeletre, a 16.-ra. A folyosóról viszont nem tudnak kimenni a tetőre, mert akkor a tűzjelző működésbe lép, és megtalálják őket. Ezért a szellőzőn keresztül kell menniük, valamelyik szobából. Csakhogy a kártya már nem működik. Michael rájön, hogy kizárták őket, és a lépcsőházba sem mehetnek vissza, mert már jönnek a rendőrök. Körbezárták őket.

Eközben Christina a tévében nézi a híreket, melyekben megerősítik, hogy Michael és Lincoln egy kínai operátortól kapták az utasításokat. Megdicséri Downeyt, ugyanakkor még mindig sajnálja, hogy Michael is belekeveredett, de Downey közli vele, hogy Mike-nak megvolt az esélye. Michael felhívja Dont és kéri, derítse ki, hogyan akarják a rendőrök elkapni őket. Don találkozik Hutchinsonnal, használva a Nemzetbiztonsági igazolványát és érdeklődik, hogy mit csinálnak. Hutchinson nem örül neki, de elmondja, hogy ki fogják füstölni a testvéreket emeletről emeletre. Ráadásul egy színtelen, szagtalan gázt használnak, amivel a testvérek észre sem fogják venni, mi történik. Ezalatt Mahone megérkezik az apartmanba és kiszabadítja Sarát. Sara a hotelbe akar menni segíteni, de Mahone lebeszéli. Azt tanácsolja neki Alex, hogy menjen el, de Sara ragaszkodik hozzá, hogy ott marad.

Christina találkozik Nandu Banerjee-vel, az indiai miniszterelnökkel, aki a lelőtt Naveen Banerjee apja. A férfi nagyon feldúlt és meg akarja venni a Scylla technológiát, hogy bosszút állhasson a kínaiakon fia haláláért. Christina beleegyezik. Közben Darrin Hooks Nemzetbiztonsági ügynök érkezik meg a hotelhoz, ahol tájékoztatják, hogy már van egy Nemzetbiztonsági ügynök a hotelben. Ám ahogy ő tudja, Don Self halott. Ezalatt Krantz rájön, hogy Christina újra ki akarja robbantani az 1962-es Kína-India háborút. Abból húzna hasznot, hogy a háború alatt szállíttatja a katonákat, ad nekik ételt, italt és egyéb katonai szolgáltatásokat a Scylla segítségével. És ezek után mindenki a Scylla technológiát akarná megvásárolni. Ekkor belép Mahone és megkérdezi, Krantz miért nem akarta ezt soha megtenni. Erre a Tábornok azt feleli, hogy egy esetleges háborúba Indiával előbb-utóbb becsatlakozna Pakisztán, aztán az oroszok, utána Európa, majd pedig egész Amerika is, ami csak egy globális katasztrófához vezetne.

Közben a hotelben a gázpisztolyos rendőrök elérték a nyolcadik emeletet. Lincoln légfrissítő palackokat dug WC-papír tekercsekbe, amíg Michael egy körömvágóval dolgozik. Ralph megérkezik a hotelhez, ahol megöli a rakodóajtónál lévő őrt, Hooks ügynök pedig belefut Selfbe, aki közli vele, hogy a halálát megjátszották, de Hooks nem veszi be. Self megpróbálja elmagyarázni, hogy a testvéreket felültették, de Hooks-t nem érdekli és verekedni kezdenek, ami közben Self leszúrja Hooks-t. Az emeleten Michaelt hívja Self és közli vele, hogy valaki megölte az őrt a rakodóajtónál, tehát már nemcsak a rendőrök keresik őket. Michaelnek sikerül kinyitnia az egyik ajtót, de a szállodavezető irodájában egyből jelez is a számítógép, hogy a tizenhatodik emeleten kinyitották az egyik szobát. A rendőrök elkezdenek rohanni felfele a lépcsőházban. Linc beteszi a WC-papír tekercseket egy mini hűtőbe, utána pedig besprézi őket légfrissítővel, majd pedig meggyújtja, és bezárja a hűtő ajtaját, amikor a rendőrök már majdnem felértek. A testvérek bemennek a szobába, amint két rendőr megérkezik. A mini hűtő azonban felrobban, ártalmatlanná téve a rendőröket. Hutchinson kapitány is felmegy, és találkozik két emberével, akik azt mondják, hogy átverték őket, és a testvérek a tetőn vannak. A kapitány érzi, hogy valami nincs rendben, és utána megy a két maszkos embernek, utasítva őket, hogy vegyék le a maszkjukat. Kiderül, hogy Michael és Linc azok. Mikor Hutchinson letartóztatná őket, hirtelen megölik a rendőrt, mégpedig Ralph, aki vissza akarja vinni Michaelt és Lincolnt a Tábornokhoz.

Krantz közli Michaelékkel, épp itt az ideje, hogy betartsa, amit ígért. Beleteszi a nevükkel felírt cetliket egy dobozba, és véletlenszerűen kiválaszt egyet: Selfét. A felesége meg fog halni, amiért nem tudták visszaszerezni a Scyllát. Kiderül Self titka: a felesége még mindig él, viszont már csak vegetál egy otthonban. Self kétségbeesetten próbálja elmagyarázni Krantznak, hogy el akarta neki adni a Scyllát és könyörög, hogy ne tegye ezt. Azonban egy kihangosított telefonon keresztül hallja, hogy miután Krantz elrendeli, megölik a nőt. Utána pedig a Tábornok utasítja Ralph-ot, ölje meg Selfet, akinek sikerül beleugrania a vízbe az erkélyről. 

Mindeközben Christina befejezi a tárgyalást Nanduval és megkéri Downeyt, hogy hívja fel Kínát. Downey nem tartja jó ötletnek mindkét féllel üzletelni, de Christinát nem érdekli. Michaelék rájönnek, hogy Christina valószínűleg meg akar győződni arról, hogy a Scylláért kapott pénz biztonságban van, mielőtt ő elhagyná az Államokat. Tehát ha megtalálják a pénzt, meglesz Christina is. Viszont az átutalás csak egy szövetségi hatáskörű bankban történhet meg egyből, ha felvesz egy kisebb összeget, máris meggyőződhet róla, hogy megérkeztek a milliók, így a bankba kell menniük azonnal. Christina már valóban az említett bankban van, ahol fel szeretne venni 10 000 dollárt, hogy ellenőrizze a számlát, ám a papírmunka 30 percet vesz igénybe. Ez elég idő ahhoz, hogy Michaelék megérkeznek a bankba, bankrablóknak kiadva magukat, és elveszik a Scyllát Christinától. Mielőtt távoznak, Linc odaszól Christinának, hogy ’Helló, anyu.’ A bank előtt tűzharcba keverednek Christina embereivel, Michaelnek és Mahone-nak sikerül elmenekülniük, de Lincolt foglyul ejti Christina és Downey. Selfet is láthatjuk, amint kikúszik a vízből, a lábán nyílt sebbel. Két fiú észreveszi. Az egyik elmegy, hogy hívja a 911-et, de Self könyörög, hogy ne hívjanak senkit.

Közben Krantz elmondja az embereinek, hogy biztosíték kell neki Scofield ellen. Zsebes elmegy a Mahone autójának GPS-ében betáplált utolsó címre, ahol elkapja Sarát. Az epizód végén Krantz hívja Michaelt, és megzsarolja, hogy ha nem szerzi neki vissza a Scyllát, akkor ezúttal Sara tényleg meg fog halni. Egy kis idő múlva újra csöng a telefon. Christina az, és meglövi Lincolnt a jobb tüdeje mellett, informálva Michaelt, hogy ha Linc öt órán belül nem kap orvosi ellátást, meghal. Addig pedig nem fog kapni, amíg vissza nem kapja a Scyllát. 

A szökés epizódjai